Берсеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тордесильяс(Вальядолид). Занимает площадь 41,72 км². Население — 235 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида